Костадин Филипов може да се отнася за:
 Костадин Филипов (р. 1947), български журналист (кореспондент в чужбина, коментатор)
 Костадин Филипов (р. 1979), български журналист (телевизионен и радиоводещ), писател